

Presentación previa 
Los rusos Michail Elgin y Alexandre Kudryavtsev son los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

Los hermanos tailandeses Sanchai y Sonchat Ratiwatana ganaron el título, derrotando al taiwanés Lee Hsin-han y al israelí Amir Weintraub en la final por 6–2, 6–4.

Cabeza de serie 
  'Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campeones)
  Matt Reid /  Michael Venus (Primera ronda)
  Chen Ti /  Maximilian Neuchrist (Semifinales)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Guangzhou 2014